Aldrin (cratera)
6470 Aldrin

Desambiguação